Hidalgo steht für:

 Hidalgo (Familienname), spanischer Familienname
 Hidalgo (Adel), niederer spanischer Adel
 Hidalgo (Bundesstaat), Bundesstaat in Mexiko
 Hidalgo (Festival), Musikfestival in München
 Hidalgo – 3000 Meilen zum Ruhm, US-amerikanischer Spielfilm (2004)
 (944) Hidalgo, Asteroid
 Hidalgo (Insel), philippinische Insel

Hidalgo ist der Name folgender Orte

in Mexiko:
 Hidalgo (Acacoyagua), Chiapas
 Hidalgo (Villa Comaltitlán), Chiapas
 Hidalgo (Francisco I. Madero), Coahuila
 Hidalgo (Hidalgo), Coahuila
 Hidalgo (Matamoros), Coahuila
 Hidalgo (Nuevo León)
 Hidalgo (Tamaulipas)
 Hidalgo (Veracruz)
 Hidalgo del Parral, Chihuahua

in Spanien:
 Punta del Hidalgo auf Teneriffa

in den Vereinigten Staaten:
 Hidalgo (Illinois)
 Hidalgo (Texas)

Siehe auch:
 Hidalgo County
 Ciudad Hidalgo
 Miguel Hidalgo (Begriffsklärung)
 Villa Hidalgo
 Municipio Hidalgo
 Municipio Villa Hidalgo